Oerend Hard (album), een muziekalbum uit 1977 van de Nederlandse popgroep Normaal
 Oerend hard (nummer), een single uit 1977 van bovenstaand album
 Oerend hard (boek), de biografie van Bennie Jolink
 Oerend Hard (televisieprogramma), een televisieprogramma over boerenfeesten op het platteland